Трес Пиједрас има више значења:

 Трес Пиједрас (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Трес Пиједрас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Пиједрас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Трес Пиједрас, Ла Лома (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трес Пиједрас (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес Пиједрас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес Пиједрас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Пиједрас (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику